Sint-Eligiuskapel (Büllingen)
 Sint-Elooiskapel (Gent)
 Sint-Eligiuskapel (Meise)
 Sint-Eligiuskapel (Merelbeke)
 Sint-Eligiuskapel (Tombroek)

Eligius